Влади́мир Сини́цын:
 Синицын, Владимир Андреевич (1893—1930) — русский советский актёр.
 Синицын, Владимир Борисович (род. 1952) — спортивный комментатор, судья.
 Синицын, Владимир Геннадьевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист, тренер.